Héracle est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Héracle est un prénom masculin désuet.

Héracle peut être aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Héracle de Sens († vers 515 ou 522), ou Héracle Ier, évêque de Sens en Bourgogne,  aurait assisté au baptême de Clovis en la cathédrale de Reims en 503 ; fêté le 8 juin.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Héracle II de Polignac  (°1075 - †1098), vicomte du pays de Velay ou de Polignac.
 Héracle de Polignac (°1843 - †1917),  duc de Polignac.
 Héracle est une autre forme française du prénom d'Héraclius, empereur byzantin de 610 à 641.

Références